Eine Regionaldirektion ist:

 generell eine regionale Dienststelle, Filiale oder Gruppe von Filialen beispielsweise einer Krankenkasse, eines Versicherers, einer politischen Partei, eines Unternehmens, eines Kreditinstituts, einer Rundfunkveranstalters oder eines Landesamtes
 eine regionale Verwaltungseinheit der Deutschen Bahn AG oder einer anderen Eisenbahngesellschaft
 eine der zehn bundesländerübergreifenden Dienststellen Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-Brandenburg, Hessen, Niedersachsen-Bremen, Nord, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz-Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, vormals Landesarbeitsamt
 eine Regionaldirektion der DRV KBS
 einer von drei in den 2000er Jahren geplanten und dann wieder verworfenen Bezirke in Nordrhein-Westfalen, die die Regierungsbezirke und Landschaftsverbände ersetzen sollten; siehe auch Ruhrstadt#Einführung von Regionaldirektionen